Postma ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Friesinger-Postma (* 1977), deutsche Eisschnellläuferin
 Dirkje Postma (* 1951), niederländische Medizinerin
 Heiko Postma (* 1946), deutscher Schulmann, Publizist, Schriftsteller und Übersetzer
 Ids Postma (* 1973), niederländischer Eisschnellläufer
 Jan Postma (1895–1944), niederländischer Politiker
 Laura Postma (* 1993), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Mariska Kramer-Postma (* 1974), niederländische Duathletin und Triathletin
 Marco Postma (* 1983), niederländischer Eishockeyspieler
 Paul Postma (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Stefan Postma (* 1976), niederländischer Fußballtorhüter
 Tiago Postma (1932–2002), niederländischer Geistlicher, katholischer Bischof von Garanhuns in Brasilien
 Tineke Postma (* 1978), niederländische Jazzmusikerin